Бердиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Бердиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Бердиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.